Wieczne derby – określenie meczów derbowych w krajach bałkańskich i na Węgrzech. Używane jest do meczów w większości sportów zespołowych, nie tylko piłki nożnej. W kontekście byłej Jugosławii dotyczą one spotkań pomiędzy dwoma najbardziej utytułowanymi drużynami republiki.

Lista wiecznych derbów  
 Bułgaria - spotkania pomiędzy CSKA Sofia a Lewskim Sofia
 Chorwacja - spotkania pomiędzy Dinamem Zagrzeb a Hajdukiem Split
 Macedonia - - spotkania pomiędzy Wardarem Skopje a Pelisterem Bitola
 Rumunia - spotkania pomiędzy Steauą Bukareszt a Dinamem Bukareszt
 Sarajewo - spotkania pomiędzy Željezničarem a FK Sarajevo, które nazywane są równie derbami Sarajewa
 Serbia - spotkania pomiędzy Crveną zvezdą Belgrad a Partizanem Belgrad
 Słowenia - spotkania pomiędzy Olimpiją Lublana a NK Mariborem
 Węgry - spotkania pomiędzy Ferencvárosem Budapeszt a MTK Budapest

Przypisy 

Derby sportowe